Нола́н Ру (; 1 марта 1988, Компьень, Франция) — французский футболист, нападающий клуба «Шатору».

Карьера 
В сезоне 2008/09 провёл всего одну игру за «Кан». Не закрепившись в его составе, перешёл в «Брест». Дебютировал там в сезоне 2009/10, выступая в Лиге 2. В 34 играх отличился 15 раз, чем помог клубу выйти в Лигу 1, но там провёл всего 28 матчей и забил всего шесть голов. Впервые вышел в составе молодёжной сборной Франции 2 марта 2010 года на матч против Бельгии. В январе 2012 года перешёл во французский «Лилль».

Ссылки 
 Нолан Ру на сайте Ligue de Football Professionnel
 Нолан Ру на сайте www.ogol.com.br
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Шатору»